Uchte bezeichnet:

 Uchte, Gemeinde im Landkreis Nienburg (Weser) in Niedersachsen
 Samtgemeinde Uchte, ein Kommunalverband in Niedersachsen
 Uchte (Biese), ein Zufluss der Biese in Sachsen-Anhalt